Валовий регіональний продукт
 Ввідно-розподільний пристрій
 Вища рада правосуддя
 Відкритий розподільний пристрій

Акроніми